FNC ist die Abkürzung für:
 Fabrique Nationale Carabine, ein Gewehr des belgischen Herstellers Fabrique Nationale d’Armes de Guerre, siehe FN FNC
 Fabula Nova Crystallis – Final Fantasy, eine Serie von Final-Fantasy-Spielen, die auf der gleichen Mythologie basieren
 Federal Networking Council
 Fédération nationale catholique
 Fight Night Combat
 Flughafen Madeira in Funchal, Madeira (IATA-Code)
 Fox News Channel, ein US-amerikanischer Nachrichtensender im Besitz des australischen Medienunternehmers Rupert Murdoch
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Nationalverband der Kaffeeanbauer von Kolumbien
 Framework Nations Concept, ein Rahmennationenkonzept zur Verbesserung der europäischen Fähigkeitslandschaft in der NATO, siehe Rahmennationen-Konzept
 Fronti Nacionalçlirimtar (Nationale Befreiungsfront) in Albanien
 Teamkürzel von fnatic

FNC